Brigadir je lahko:
 brigadir, najvišji častniški oz. najnižji generalski vojaški čin
 Brigadir, drama Denisa Ivanoviča Fonvizina
 pripadnik brigade